Иванешти има више значења:

 Иванешти (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Иванешти (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Иванешти (Падурени), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Иванешти (Иванешти), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Иванешти (Васлуј), општина у округу Васлуј у Румунији